El término Overdrive («sobrecarga» en español) puede referirse a:

 Overdrive (película de 2018)

 Overdrive, distorsión de la guitarra eléctrica.

 Overdrive, dispositivo mecánico para aumentar la desmultiplicación de cada cambio de velocidades de un vehículo.

 «Overdrive» canción de 2021 lanzada por el cantante estadounidense Conan Gray.